Like a Boss (The Lonely Island), een nummer van de Amerikaanse komische muziekgroep The Lonely Island
Like a Boss (film), een Amerikaanse komediefilm uit 2020 geregisseerd door Miguel Arteta